Navez ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Navez (1881–1931), belgischer Maler
François-Joseph Navez (1787–1869), belgischer Maler und Kunstpädagoge